A Academia de Ciências da Saxônia () foi fundada em 1846.

Ligações externas

Instituições de pesquisa da Alemanha